Pandan Sari (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië
Pandan Sari (Simpang Kanan), een plaats in Indonesië
Pandan Sari (Gunung Meriah), een plaats in Indonesië
Pandan Sari (Manyak Payed), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing